Occhieppesi – abitanti di Occhieppo Inferiore
Occhieppesi – abitanti di Occhieppo Superiore